Piche puede referirse a:

 el nombre común del mamífero Zaedyus pichiy; 
 el nombre común de la planta Triticum aestivum.
 un nombre común usado en México para un pájaro del género Quiscalus;
 el nombre común usado en Costa Rica para las aves acuáticas palmípedas de la subfamilia Dendrocygninae, género Dendrocygna.
 El evaporímetro de Piche, instrumento destinado a medir la evaporación potencial.

 en sus diferentes etimologías y otras acepciones no listadas aquí.